Серге́й Ко́тов:
 Котов, Сергей Архипович (род. 1950) — советский хоккеист, тренер.
 Котов, Сергей Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Котов, Сергей Дмитриевич (1911—1981) — один из руководителей антинацистского сопротивления в концлагере Бухенвальд. 
 Котов, Сергей Львович (род. 1953) — российский дипломат.
 Котов, Сергей Николаевич (1912—1999) — контр-адмирал Военно-морского флота СССР, Герой Советского Союза. Примечания